EADS akronymet og navnet, henviser til forskellige artikler:

 European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V. – europæisk luft- og rumfartsselskab.
 eADs (IT) – IT banner- og statistikstyringssystem.
 EADS Telekom – tidligere telekommunikationfirma, opkøbt af Aastra Technologies Ltd..
 Eads-hoteller – hotelsammenslutning.

Navne 
 George Eads – amerikansk skuespiller, som blandt andet optræder i tv-serien CSI.